— японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Ава в префектуре Токусима. Всего им совместно с Тосимасой Фурутой было открыто 6 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (4951) Ивамото.

См. также 
 Рэйки Кусида
 Ёсисада Симидзу
 Наото Сато

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов